Сиско (англ. SisQó или Sisqó; фр. Sisco; корс. Siscu) — многозначный термин.

 Сиско — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. 
 Сиско (род. 1978) — американский певец и музыкальный продюсер.
 Сиско, Ченс (род. 1995) — американский бейсболист.
  (род. 1983) — американский бейсболист.